Miejscowości w USA:
 Brownsville – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Miami-Dade
 Brownsville – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Edmonson
 Brownsville – jednostka osadnicza w stanie Luizjana, w parafii Ouachita
 Brownsville – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Houston
 Brownsville – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Washington
 Brownsville – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Licking
 Brownsville – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Linn
 Brownsville – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Fayette
 Brownsville – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Haywood
 Brownsville – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Cameron
 Brownsville – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dodge
Gminy w USA:
 Brownsville (ang. Brownsville Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Union
 Brownsville (ang. Brownsville Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Houston
 Brownsville (ang. Brownsville Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Fayette
Dzielnice:
 Brownsville – dzielnica Brooklynu